Le point souscrit peut être un signe diacritique utilisé dans différents systèmes d’écriture :
 Point souscrit, diacritique de l’alphabet latin ;
 Point souscrit, diacritique de l’alphabet arabe ;
 Point souscrit ou nuqtā, diacritique de la devanagari.